Langlade peut faire référence à :

Patronymie 
 Alexandre Langlade (1820-1900), poète français de langue occitane (1820-1900)
 Augustin Langlade (c.1695-1771), marchand de fourrure français ;
 Charles Michel de Langlade (1729-1801), fils du précédent, marchand de fourrure français, a combattu pendant la Guerre de Sept Ans ;
 Camille Langlade (née en 1980) , journaliste française de télévision et de radio
 Colette Langlade (née en 1956), parlementaire française ;
 Jean-Claude Langlade, ancien international français de rugby à XV (né en 1963) ;
 Guillaume-Jean Favard de Langlade (1762-1831), magistrat et homme politique français du , chevalier (1808) puis baron de l'Empire (1811) dont la fille unique épousa Joseph-Henri Girot dit Girot de Langlade (voir plus bas).
 Paul de Langlade (1894-1980), général de division de l'armée française, commandant en 1944 l'un des 4 groupements tactique (le GTL) de la 2e Division blindée du général Leclerc
 Sandrine Langlade, artiste peintre française

Familles de Langlade 
 Famille éteinte de la noblesse française, originaire du Vivarais et établie également en Languedoc. Elle descendait d'un notaire qui vivait en 1498.

 Famille de la noblesse française subsistante, originaire de Saugues en Velay. Elle s'est également établie en Gévaudan au diocèse de Mende.

Famille Girot de Langlade

Toponymie 

 Langlade, commune du Gard ;
 Langlade, village de la commune de Brenoux en Lozère ;
 Langlade, une des îles de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Langlade, un quartier de Toulouse ;
 Vieux Langlade, un terroir viticole du Gard ;
 Château Langlade, un domaine viticole ;
 Langlade, commune de Saint-Denis-en-Margeride en Lozère.

 Comté de Langlade, comté du Wisconsin
 , un village dans ce comté.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme occitan
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France